No Texas, existe um número de vítimas de homicídio, na categoria de pessoas mortas não identificadas, cujas identidades não foram ainda encontradas. Na maioria dos casos, o seu homicida ou homicidas também ficaram por descobrir.

Desconhecido do Condado de Harris (1973) 
Um homem hispânico ou branco entre os 15 e os 18 anos de idade foi encontrado enterrado no Condado de Harris, Texas, num abrigo de barcos em Agosto de 1973.

Este jovem é a única vítima por identificar de um assassino em série chamado Dean Corll, que, juntamente com dois cúmplices adolescentes, mataram pelo menos 28 jovens entre 1970 e 1973. Tinha entre 1,57 e 1,70 metros de altura, cabelo castanho escuro, e acredita-se que vestia cuecas de banho, botas e uma camisa mostrando um símbolo da paz. Estes itens foram encontrados perto do corpo.

Recebeu um bom cuidado dentário mas nunca fez restauração dentária. É conhecido por ter sofrido de espinha bífida. Testes de ADN conduzidos em 2008 não coincidiam com nenhum relatório de pessoa desaparecida.

Uma examinação forense dos restos mortais do rapaz, em adição com o facto circunstancial que foi enterrado entre duas vítimas identificadas de Dean Corll (mortos em Agosto de 1971 e Julho de 1972), mostra que ele foi morto em 1971 ou 1972.

"Meias laranjas" 
Uma mulher entre os 15 e os 30 anos descoberta em Georgetown, Texas, no Halloween de 1979, estava nua excepto por um par de meias laranjas. Foi morta por estrangulação e tinha contraído salpingite. Identificada em 2019 como Debra Jackson.

Desconhecida do Condado de Walker 
Uma mulher adolescente descoberta seis horas depois de morrer em 31 de Outubro ou 1 de Novembro de 1980. Henry Lee Lucas pode tê-la morto.

Desconhecidos do Condado de Harris (1981) 
Um homem jovem e uma mulher foram encontrados em Janeiro de 1981. Foram mortos aproximadamente dois meses antes e deixados em Houston.

Desconhecida do Condado de Harris (1985) 

A 12 de Agosto de 1985, uma mulher hispânica, entre 16 e 20 anos foi encontrada dentro de um armazém vazio com outro homem, que foi identificado como Thomas Rodriguez. Tinha entre 1,52 e 1,57 metros de altura, aproximadamente entre 54 e 63 quilos. Outro detalhe que a distingue incluía dois conjuntos de brincos que tinha que continha missangas e conchas, uma tatuagem no braço com a letra "V" e uma cicatriz resultado de vesícula biliar removida. Um colar com uma seta e uma pedra turquesa foi também encontrado no pescoço da jovem. É desconhecido como ambas as vítimas foram para o local.

Desconhecido do Condado de Parker 
A 27 de Outubro de 1985, o esqueleto de um homem entre os 14 e os 21 anos foi encontrado em Springtown, Condado de Parker, Texas. Os restos mortais da vítima foram encontrados num rancho ao longo da State Highway 5 e pode estar morto desde 1984, uma vez que uma moeda com essa data foi encontrada no local. O rapaz eram um homem branco mas podia ter ancestrais negros. Como apenas havia montes de ossos parciais localizados, a sua altura e peso não pôde ser estimado. O seu torso juntamente com uma ou as duas mãos e membros não foram encontrados. A vítima recebeu cuidados dentários, como enchimentos encontrados nos seus dentes. Tinha cabelo curto castanho e vestia dois casacos cinzentos; um de lã e outro de algodão. Também tinha roupa interior de montar e calças de ganga. A sua causa exacta da morte é desconhecida, mas é considerado homicídio.

Desconhecido de Live Oak 
Um negro, de 20 a 30 anos de idade, que era provavelmente um transexual ou uma drag queen, foi dada como morto depois de ter sido transportado para o hospital quando foi encontrado inconsciente a 10 de Julho de 1986 em Live Oak, Houston, Condado de Harris, Texas. A causa da morte foi estrangulação, que pode ter sido feita com collants. O sujeito vestia calças cor de rosa, uma camisola cinzenta e um cinto preto com espigões. Um par de meias estavam debaixo da camisola, possivelmente usadas para falsificar as mamas. Uma tatuagem de um coração com um pergaminho estava num braço e as unhas tinham sido pintadas de dourado. Quatro brincos foram encontrados em cada orelha, juntamente com um anel com uma pedra transparente, um anel sem uma pedra, uma corrente prateada e dois colares de ouro. A vítima poderia ter um histórico de drogas, uma vez que tinha marcas de agulhas visíveis nos braços.

Desconhecido do Condado de Collin 
Um homem hispânico entre os 15 e os 20 anos foi encontrado esfaqueado até à morte a 15 de Dezembro de 1988 no Condado de Collin, Texas. Tinha morrido um dia antes do seu corpo ser encontrado, abandonado num canal. Vestia um casaco de motociclista, uma camisola branca e cinzenta com calças de veludo, sapatos de pala e um cinto com fivela colorido. Tinha uma tatuagem no seu braço com as letras "RYA" dentro de um coração com uma seta atravessada, possivelmente representando um membro da família ou outra pessoa com significado. Um relógio, pulseira e dois anéis de plástico era peças de joalharia que ele usava. Era relativamente pequeno para homem, tendo entre 1,52 metros e 1,54 metros de altura. Nos seus bolsos, um batom de hidratante, um maço de cigarros e um isqueiro foram encontrados.

Desconhecida do Condado de Bexar 
A 26 de Março de 1986, uma mulher afro-americana foi morta com múltiplos tiros e deixada perto de caminhos de ferro. Tinha entre 18 e 25 anos, 1,80 metros de altura, que é considerado bastante alto para uma mulher. O corpo tinha estado por descobrir durante aproximadamente 3 semanas a 3 meses. O motivo para o homicídio foi aparentemente devido a uma discussão. Ángel Maturino Reséndiz, um assassino em série, confessou o homicídio, dizendo que também matou o namorado da mulher, cujo corpo ainda está por encontrar. A mulher tinha um anel de ouro branco, uma mini saia azul e um casaco de flanela, que também estava despido. Acredita-se que era nativa da Flórida, o seu primeiro nome foi dado como sendo possivelmente Norma. A mulher juntamente com o seu namorado e outra vítima não foram identificados. Reséndiz aparentemente matou mais 17 pessoas.

"Desconhecido da Lavanda" 
Um jovem adulto foi encontrado queimado no Condado de Gregg, Texas a 29 de Outubro de 2006. A sua alcunha teve origem na camisola púrpura que usava.

Desconhecida do Condado de Kendall 
Uma mulher entre os 17 e 26 anos de idade foi descoberta no Condado de Kendall, Texas, a 6 de Março de 2010. A raça da vítima era ou hispânica ou caucasiana, possivelmente uma mistura dos dois. Examinações revelaram que ela tinha feito muitas reparações dentárias bem como uma cirurgia cardiovascular. Também havia deformações nos pés. Morreu entre um ano a uma década antes da sua descoberta.

Desconhecida de South Padre Island 

Os restos decompostos de uma mulher hispânica foram encontrados na praia, comida por coiotes, a 10 de Outubro de 2012 em South Padre Island, Condado de Cameron, Texas. O corpo da vítima foi possivelmente exposta devido a mudanças com os níveis da água na praia. A mulher estava morta entre uma a várias semanas antes da descoberta. A areia acima do seu corpo tinha sido "coberta com limo", possivelmente para aumentar a rapidez na decomposição, possivelmente como uma forma de prevenir que o corpo fosse identificado ou encontrado. A sua altura foi determinada como sendo entre 1,47 metros e 1,57 metros e o seu peso entre 43 e 54 quilos. Tinha uma idade média, aproximadamente 42 a 45 anos na altura da morte. Um ou mais membros da mulher não foram encontrados no corpo, possivelmente levados pelos animais. Uma característica distinta sobre a mulher era que tinha tatuagens na cara, no lugar de maquilhagem, nas suas sobrancelhas, pálpebras e lábios. As suas orelhas também tinham brincos. Estava vestida, com um top escuro, calções com várias cores com estrelas e biquini como roupa interior, juntamente com um penso higiénico. A morte da mulher é considerada ter sido devido a uma brincadeira e um pó "suspeito" de cor branca encontrado na região da cara. Desde a sua descoberta, uma reconstrução tridimensional e um rascunho foram criados.

Referências

Links externos 
 The Doe Network
 National Center for Missing and Exploited Children
 National Missing and Unidentified Persons System
Listas do Texas
Pessoas não identificadas